Carlo Baravalle kan syfta på:

* Carlo Baravalle (1826–1900), italiensk  skribent 
 Carlo Baravalle (1888–1958), italiensk advokat och botaniker